Волујак може да се односи на:

 Волујак, планина
 Волујак (Клина)
 Волујак (Крешево)